Watada ist der Familienname folgender Personen:

 Ehren Watada (* 1978), US-amerikanischer Offizier
 Mitsutoshi Watada (* 1976), japanischer Fußballspieler